Alophoixus flaveolus és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita zones boscoses i matoll del nord-est de l'Índia, Birmània, sud-oest de la Xina i oest de Tailàndia.

Alophoixus